Die Czech Open 2019 im Tischtennis waren das neunte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 20. bis 25. August 2019 im tschechischen Olmütz statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Czech Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 18. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 18. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Olmütz
Tischtenniswettbewerb in Tschechien
Tischtennisveranstaltung 2019